Декамеро́н — (, від  «десять», ἡμέρα «день» — «Десятидення»):

 «Декамерон» — збірка зі ста новел італійського письменника Джованні Боккаччо.
 Декамерон (фільм) — кінофільм 1971 року П. П. Пазоліні за мотивами 7 новел Боккаччо.
 «Декамерон» — антологія сучасної української прози (2010).
 Декамерон (фільм, 1993) — український фільм режисера Андрія Бенкендорфа.